Naselja u BiH:
 Maoča (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Maoča (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik